L'expression « Noël blanc » signifie couramment un Noël avec de la neige (« blanc » comme le tapis de neige). 

Noël blanc ou Les Noëls blancs peut désigner :
 Noël blanc (White Christmas), une chanson de Noël écrite au début des années 1940 par le compositeur américain Irving Berlin ;
 Noël blanc (White Christmas), un film musical américain de Michael Curtiz, sorti en 1954 et inspiré de la chanson homonyme précédente ;
 White Christmas, une comédie musicale américaine inspirée du film homonyme ;
 Noël blanc (White Christmas Blues), le huitième épisode de la vingt-cinquième saison de la série télévisée Les Simpson ;
 Les Noëls blancs, un roman de Christian Signol publié en 2000.

C'est aussi un nom propre :
 Noel Blanc, un acteur américain spécialisé dans le doublage.

Voir aussi